Bijelo Polje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Bijelo Polje, un village situé dans la municipalité d'Istočna Ilidža et dans la République serbe de Bosnie ;
Bijelo Polje, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bijelo Polje, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Bijelo Polje, une ville et une municipalité ;
Bijelo Polje, un village situé dans la municipalité de Podgorica.

Voir aussi 
 Belo Polje
 Belo pole